Дхами () — индийская фамилия. Известные носители:

 Дхами, Драшти (род. 1985) — индийская модель и киноактриса.
 Дхами, Сухаши (род. 1988) — индийская модель и киноактриса, невестка Драшти Дхами.

Прочее 
 Дхами (:en:Dhami) — княжество в Индии